Minneola (vrucht), een kruising van een grapefruit en een mandarijn
Minneola (Florida), een plaats (city) in Lake County, in de Amerikaanse staat Florida
Minneola (Kansas), een plaats (city) in Clark County, in de Amerikaanse staat Kansas

Zie ook 
 Mineola (doorverwijspagina)